«Канберра Рэйдерс» ( — «разбойники Канберры») — австралийская профессиональная команда по регбилиг (регби-13), выступающая в Национальной регбийной лиге. Команда располагается в столице страны и проводит домашние матчи на стадионе «Канберра Стэдиум», вмещающем 25 тысяч зрителей. Ранее коллектив выступал на арене «Сейфферт Овал» в Куинбиене. Клуб создан в 1981 году, и с 1982 года выступает на высшем уровне австралийского регбилиг. Команда трижды становилась чемпионом и ещё два раза становилась второй. Официальный символ «Рэйдерс» — викинг, этот же образ избран для талисмана команды Виктора ().

Наряду с «Иллаварра Стилерз» клуб стал первым участником чемпионата не из Нового Южного Уэльса. «Рэйдерс» также стали первой командой не из штата, дошедшей до плей-офф (1984), финала (1987), и наконец, первым чемпионом (1989). Те годы были для клуба чрезвычайно успешными: все игры в финале пришлись именно на тот период. Игроки клуба — Мэл Менинга, Лори Дейли, Рики Стюарт, Гленн Лезерас, Стив Уолтерс — становились регбистами международного уровня. Затем, после войны за телеправа лиги клуб испытал кризис, и в команде практически не осталось опытных игроков. В начале сезона 2009 года в составе «Канберры» присутствовало всего несколько игроков, выступавших ранее на представительском уровне. Джоэль Монаган и Терри Кампез играли за сборную Австралии на чемпионате мира 2008 года, Бронсон Харрисон же представлял Новую Зеландию. Тем не менее, сейчас в составе играют несколько опытных спортсменов: Алан Танг выступал за сборную провинций лиги, Дэвид Шиллингтон играл за сборную Квинсленда, а Том Леройд-Ларс представлял Новый Южный Уэльс. В сезоне 2012 года команда заняла шестое место в регулярном чемпионате и вышла в полуфинал плей-офф.

Бренд 

Исконными цветами «Канберры» являются зелёный лаймовый и белый. На форме игроков традиционно присутствовали синие и зелёные полосы. На протяжении последних сезонов выездная форма команды является преимущественно белой, однако зелёные, синие и золотые полоски неизменно присутствуют на регбийке. Выбор именно этого оттенка зелёного позволял команде отличаться от соперников в первые годы существования клуба. Появление синего и золотого цветов в стилистике «Рэйдерс» обусловлено их широким применением в регионе.

Оригинальный дизайн регбийки был определён в результате конкурса, проведённого клубом. Победителем стала Патриша Тейлор.

Текущий состав 
Обновление: 23 февраля 2012 года.

Главный тренер: Дэвид Фёрнер.

Результаты

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Регбилиг-клубы Австралии
Спортивные клубы Канберры